Iossa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Andrejewitsch Iossa (1810–1894), russischer Bergbauingenieur und Metallurg
 Grigori Andrejewitsch Iossa (1804–1874), russischer Bergbauingenieur und Metallurg
 Nikolai Alexandrowitsch Iossa (1845–1917), russischer Bergbauingenieur und Metallurg